Федеративная партия — незарегистрированная политическая организация, созданная в России 14 января 2020 года.

В состав организационного комитета Федеративной партии вошли 11 человек: депутат Липецкого областного Совета депутатов Олег Хомутинников, депутат горсовета Набережных Челнов (Татарстан) Рузиль Мингалимов, а также несколько общественных деятелей, активистов и предпринимателей из Мордовии, Воронежа, Твери, Саратова, Орла, Тамбовской области и Липецка.

Поскольку среди учредителей Федеративной партии оказались участники «Открытой России» Михаила Ходорковского, организацию часто считают проектом опального российского олигарха. Ходорковский, действительно, знает о создании партии. Об этом говорил его пресс-секретарь Максим Дбар, но он не имеет никакого отношения к партии и её созданию.

Основная идея партии — это превращение России путём реальной федерализации в государство открытого доступа. Основная задача партии — борьба за развитие в России социального государства, сменяемость власти и за справедливое распределение бюджетных средств в регионах.

В качестве символа Федеративной партии был выбран кот, раскрашенный в российский триколор. Талисман для партии разработал орловский дизайнер Михаил Гущин.

Американский писатель Пол Гобл сравнил тезис Федеративной партии о том, что российский федерализм не может быть установлен раз и навсегда, но должен быть «постоянно обновляемым договором» с идеями французского философа Эрнеста Ренана, который говорил о том, что «нация — это один непрерывный ежедневный референдум».

26 февраля 2020 года оргкомитет Федеративной партии заявил о представительстве в 20 регионах России, 17 марта также было объявлено о представительстве в 30 регионах. В начале апреле 2020 года стало известно, что партия вынуждена перенести свой учредительный съезд из-за пандемии коронавируса.

11 октября 2020 года в онлайн режиме прошёл первый съезд Федеративной партии. В нём приняли участие представители Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областей, Ставропольского края, Татарстана и Хакасии, Москвы и Санкт-Петербурга. На съезде были приняты устав и экономическая часть программы партии, избраны члены Центрального Комитета. Также были озвучены планы партии по формированию региональных отделений, уточнению программы, подготовке учредительного съезда, с последующей регистрацией в Минюсте.

30 апреля 2021 года Федеративная партия раскритиковала заявление вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина о необходимости сокращения количества регионов, назвав его «окончательно подрывающим основы Федерации».

1 марта 2022 года Федеративная партия опубликовала заявление о решительном осуждении войны России с Украиной, требованием незамедлительного прекращения боевых действий, а также вывода российских войск с территории Украины.

Примечания 

Политические партии, основанные в 2020 году
Политические партии России